Estadiamento do câncer
 Comissão de Graduação — órgão colegiado de unidades de ensino de graduação superior
 Graduação — primeiro título universitário recebido por um indivíduo
 Grau académico
 Teor alcoólico
 Curso superior de tecnologia
 Gradação
 Graduações do caratê
 Pós-graduação
 Clímax (figura de estilo)
 Variação clinal